L'édition 2008 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 11 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le 1 mondial Roger Federer, invaincu à Hambourg depuis 2004 et déjà 4 fois lauréat du tournoi, est le favori de l'épreuve. Son grand rival et 2 Rafael Nadal a été éliminé à Rome la semaine précédente dès son entrée en lice. Le jeune Novak Djokovic (3) fait quant à lui figure d'outsider après avoir remporté le titre à Rome, son  grand trophée sur terre battue, ainsi que son  en Australie en début d'année.

Pendant le tournoi 
Le Suisse arrive en finale sans perdre le moindre set, il n'a laissé que 19 jeux à ses adversaires. Il boucle sa demi-finale en une petite heure contre l'Italien Andreas Seppi, qui accédait pour la première fois de sa carrière au dernier carré d'un ATP Masters Series.

En demi-finale, Rafael Nadal et Novak Djokovic se retrouvent pour leur . L'Espagnol l'emporte sur le Serbe au terme d'un combat de plus de trois heures. En accédant à la finale, le Majorquin s'assure ainsi de conserver la place de 2, menacée jusqu'alors par le Serbe.

L'affiche de la finale est ainsi la même que l'édition précédente. C'est la  entre l'Helvète et l'Espagnol de 21 ans. Le premier a remporté les 41 derniers matchs qu'il a disputés sur le territoire allemand tandis que le second a remporté 21 de ses 26 trophées sur la surface ocre, et mène 6 à 2 dans leurs affrontements en finale d'un tournoi sur terre battue.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Hambourg et soulève son  de la saison.

En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2008
Tennis masculin en 2008
Sport en Allemagne en 2008
Tennis en mai 2008